Omar Narváez ist der Name folgender Personen:

* Omar Narváez (Baseballspieler) (Omar David Narváez; * 1992), venezolanischer Baseballspieler 
 Omar Andrés Narváez (* 1975), argentinischer Boxer